Gedeg kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gedeg, Pemalang, by, 
 Kecamatan Gedeg, distrikt, Jawa Timur, 
 Gedeg, Mojokerto, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar